

Мікожиці — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мікожиці — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства